Field Commander Cohen: Tour of 1979 — концертный альбом канадского певца Леонарда Коэна, изданный 20 февраля 2001 года.

Об альбоме 
Field Commander Cohen: Tour of 1979 включает в себя песни, записанные в рамках гастрольного тура Коэна в поддержку альбома 1979 года Recent Songs. Часть композиций была записана 4, 5 и 6 декабря в зале Hammersmith Apollo в Лондоне, остальные — 15 декабря в зале Brighton Dome в Брайтоне. Field Commander Cohen: Tour of 1979 был выпущен Columbia Records во время пребывания Леонарда в дзэн-монастыре в горах Сан-Габриель в районе Лос-Анджелеса, фактически без непосредственного участия музыканта.

Список композиций

Ссылки 
 Field Commander Cohen на Disogs
  Информация об альбоме на The Leonard Cohen Files

Концертные альбомы 2001 года
Альбомы Леонарда Коэна
Концертные альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке